Ormes (Aube), municipi francès al departament de l'Aube 
 Ormes (Eure), municipi francès al departament de l'Eure.
 Ormes (Loiret), municipi francès al departament del Loiret.
 Ormes (Marne), municipi francès al departament del Marne.
 Ormes (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Ormes-et-Ville municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Dompierre-les-Ormes, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Guindrecourt-aux-Ormes, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Saint-Fulgent-des-Ormes, municipi francès al departament de l'Orne
 Saint-Pierre-des-Ormes municipi francès al departament del Sarthe 
 Villers-les-Ormes municipi francès al departament de l'Indre